Эрнст Эмиль Генрих Биберштейн (; 15 февраля 1899, Хильхенбах — 8 декабря 1986, Ноймюнстер), настоящее имя — Эрнст Шымановски () — вестфальский немец, член нацистской партии, в рядах СС дослужился до звания — оберштурмбаннфюрер. Командир айнзацкоманды 6, что входила в состав айнзацгруппы C. На Нюрнбергском процессе по делу об айнзацгруппах был признан военным преступником и приговорён к смертной казни через повешение, но она была заменена пожизненным заключением.

Биография 
Эрнст Шымановки родился 15 февраля 1899 года в городе Хильхенбах. Посещал сперва начальную школу в Мюльхайм-ан-дер-Руре, а затем гимназию в Ноймюнстере, которую закончил в 1917 году. С этого момента и по март 1919 года проходил военную службу в должности стрелка. С марта 1919 по 1921 год обучался теологии в Кильском университете. В апреле 1921 года успешно сдал экзамены. С 28 декабря 1924 года был назначен протестантским пастором в Катинг (Шлезвиг-Гольштейн). В 1926 году вступил в ряды нацистской партии (партийный билет — 40718). С ноября 1933 года по август 1935 года работал суперинтендантом в городе Бад-Зегеберг. В августе 1935 года поступил на службу в Главное управление имперской безопасности, где был ответственным по церковным делам. 13 сентября 1936 года его кандидатура была одобрена для вступления в ряды СС (членский билет — 272692).

В 1942 году был назначен командующим айнзацкомандой 6. В его должностные обязанности входила организация выявления и учёта еврейского населения, его концентрация в обусловленных местах, создание гетто и юденратов, выбор мест для расстрела и организация его проведения, а также ежедневная отчётность в Берлин о выполненной работе. Во время его руководства айнзацкоманда 6 действовала в районе Таганрога, а затем — Ростова-на-Дону.

В 1948 году американским военным судом проходил обвиняемым на процессе по делу об айнзатцгруппах в Нюрнберге. Трибунал признал Эрнста Биберштейна виновным по всем трём пунктам обвинительного акта и вынес приговор к смертной казни через повешение. Позже приговор суда был заменён пожизненным заключением и в 1951 году он был отправлен в тюрьму, где отсидел семь лет и был выпущен на свободу в 1958 году.

Награды 

 Золотой партийный знак НСДАП
 Почетный крест ветерана войны с мечами
 Крест Военных заслуг 2-го класса с мечами

Примечания 

Офицеры СС
Члены айнзацгрупп
Нацистские преступники
Преступники Холокоста
Подсудимые последующих Нюрнбергских процессов
Участники Первой мировой войны (Германия)
Участники Второй мировой войны